KHL 2010-11 var den tredje sæson af ishockeyligaen KHL. Ligaen havde deltagelse af 23 hold, heraf 20 fra Rusland, mens de sidste tre hold kom fra Hviderusland, Kasakhstan og Letland. Sæsonen blev indledt med et grundspil på 54 runder, der blev afviklet fra september 2010 til februar 2011, hvorefter 16 hold gik videre til slutspillet om Gagarin-pokalen, som blev spillet i februar-april 2011.

Mesterskabet blev vundet af Salavat Julajev Ufa, som i finaleserien besejrede Atlant Moskva Oblast med 4-1 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet den 16. april 2011 i Ufa, hvor hjemmeholdet med en sejr på 3−2 sikrede sig Gagarin-pokalen for første gang. Salavat Julajev Ufa havde kvalificeret sig til slutspillet ved at blive nr. 2 i Tjenysjov-divisionen i grundspillet, mens Atlant Moskva Oblast havde besat andenpladsen i Tarasov-divisionen. Ingen af de to finalister havde tidligere været i finalen om Gagarin-pokalen, selvon Salavat Julajev i de to foregående sæsoners grundspil havde været ligaens bedste hold.

Hold 

I forhold til den foregående sæson var det sket følgende ændringer:
 HK Lada Toljatti havde forladt ligaen pga. økonomiske problemer. Holdet blev erstattet af HK Jugra Khanty-Mansijsk, der havde vundet den næstbedste række, Vyssjaja Liga, i 2009-10.
 HK Dynamo Moskva og HK MVD havde fusioneret, og spillede videre under navnet OHK Dynamo.
 HC Lev Poprad var blevet optaget i ligaen som et første hold uden for det tidligere Sovjetunionen, men det slovakiske hold kom ikke i kamp, da det ikke opnåede tilladelse fra Slovakiets ishockeyforbund.

De 23 hold var inddelt i to konferencer, vest-konferencen med 11 hold og øst-konferencen med 12 hold. Hver konference var opdelt i to divisioner med seks hold i hver, bortset fra Bobrov-divisionen, der kun bestod af fem hold.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 54 kampe i grundspillet, der for holdene i de tre divisioner med seks hold fordelte sig på:
 fire kampe (to hjemme og to ude) mod hvert af de øvrige fem hold i samme division (20 kampe).
 to kampe (én hjemme og én ude) mod hvert af de øvrige 17 hold i ligaen (34 kampe).

Holdene i Bobrov-divisionen, der kun bestod af fem hold spillede:
 fem kampe (tre hjemme og to ude, eller to hjemme og tre ude) mod to af de øvrige fem hold i samme division (10 kampe)
 fire kampe (to hjemme og to ude) mod hvert af de andre to hold i samme division (8 kampe).
 to kampe (én hjemme og én ude) mod hvert af de øvrige 18 hold i ligaen (36 kampe).

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejre i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Fra hver af de to konferencer gik otte hold videre til slutspillet om Gagarin-pokalen:
 De to divisionsvindere.
 De seks bedste af de øvrige hold på tværs af konferencens to divisioner.

Bobrov-divisionen

Tarasov-divisionen

Kharlamov-divisionen

Tjernysjov-divisionen

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af 8 hold fra hver konference:
 De to divisionsvindere.
 De seks bedste af de øvrige hold på tværs af konferencens to divisioner.

I hver konference blev holdene blev seedet fra nr. 1 til 8. De to divisionsvindere blev seedet som nr. 1 og 2, mens de øvrige seks hold blev seedet som nr. 3-8 i henhold til det opnåede pointantal i grundspillet. I de første tre runder var slutspillet opdelt i de to konferencer, og i hver runde spillede det højst seedede tilbageværende hold mod det laveste seedede hold, osv. Til sidst mødtes vinderne af de to konferencefinaler i finalen om Gagarin-pokalen.

Alle opgør blev spillet bedst af syv kampe, hvor det højst seedede hold havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7. Dette var en ændring i forhold til den foregående sæson, hvor der i de to første runder blev spillet bedst af fem kampe.

Uafgjorte kampe blev afgjort i sudden death til første scorede mål, og den forlængede spilletid blev afviklet i perioder på 20 minutter. Dette var en ændring i forhold til den foregående sæson, hvor slutspilskampene blev afgjort i straffeslagskonkurrence, hvis der efter 10 minutter ikke var opnået en afgørelse.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Konferencekvartfinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencesemifinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Konferencefinaler

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Finale om Gagarin-pokalen

Kilder / eksterne henvisninger 
 KHL  
 KHL - Stilling - Grundspil 2009-10  
 KHL - Kampe - Grundspil 2009-10  
 KHL - Kampe - Slutspil 2009-10  
 KHL - Statistik - Grundspil 2009-10  
 KHL - Statistik - Slutspil 2009-10

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2010
Ishockey i 2011